Пало Фијеро има више значења:

 Пало Фијеро (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Пало Фијеро (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пало Фијеро (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пало Фијеро (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику